De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1983/84 werd gehouden op donderdag 31 mei 1984 in het Waldstadion in Frankfurt. Bayern München nam het op tegen Borussia Mönchengladbach. Het duel eindigde in een gelijkspel. In de strafschoppenreeks trok Bayern aan het langste eind. De Belgische doelman Jean-Marie Pfaff speelde de volledige wedstrijd.

Voor Lothar Matthäus was het zijn laatste wedstrijd in het shirt van Borussia Mönchengladbach. Na de bekerfinale maakte hij de overstap naar Bayern München. Matthäus miste de eerste strafschop tegen zijn latere werkgever.

Finale

Wedstrijd

1984
FC Bayern München
Borussia Mönchengladbach
DFB
Sportevenement in Frankfurt am Main